Обсада на Малта може да се отнася за:
 Обсада на Малта (1429)
 Обсада на Малта (1565)
 Обсада на Малта (1798 – 1800)
 Обсада на Малта (1940 – 1942)

История на Малта